Nutzhorn ist der Name von:

 Gustav Nutzhorn (1886–1981), deutscher Heimatforscher und Lehrer

Nutzhorn ist Namensbestandteil oder Geburtsname vom:

 Dorothea Margaretta Nutzhorn (1895–1965), US-amerikanische Fotografin, siehe Dorothea Lange
 Julius Conrad Müller-Nutzhorn (1850–1914), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags, siehe Julius Conrad Müller

Nutzhorn bezeichnet

 Ort in der Gemeinde Ganderkesee in Niedersachsen